Guijuelo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guijuelo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Guijuelo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar